Залезёнка — топоним в Боровичском районе Новгородской области России:
 Залезёнка — деревня
 Залезёнка — река